Bendandi ist der Familienname folgender Personen:

 Poldo Bendandi (* 1920), italienischer Schauspieler
 Raffaele Bendandi (1893–1979), italienischer Pseudowissenschaftler